C4, C-4, C04 ou C.IV peut désigner :

Domaine militaire 
 AEG C.IV, un avion de reconnaissance de la première guerre mondiale ;
 Combat au corps à corps adapté au combat de haute intensité ;
 HMS C4, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Rumpler C.IV, un avion militaire de la première guerre mondiales.

Droit 
 , formulaire de fin d'un contrat de travail en Belgique.

Économie 
 C4, alliance douanière entre le Guatemala, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua.

Papeterie 
 C4, format de papier (229 x 324 mm), selon la norme internationale ISO 216 ;
 C4, format d'enveloppe (229 x 324 mm) pour abriter le format papier correspondant, selon la norme internationale ISO 269.

Médias 
Télévision
 C4, chaîne de télévision néo-zélandaise ;
 Channel 4, chaîne de télévision britannique.

Presse écrite
 C4, magazine belge pour les chômeurs fondé par l'équipe du Cirque Divers de Liège.

Musique 
 C4 Pedro, un chanteur angolais ;
 C4, une mixtape de Kendrick Lamar, sortie le  ;
 C4,  label discographique basé à Montréal (Québec, Canada).

Technologies 
 C4 (ou traitement C4), procédé de développement associé à un film photographique inversible ;
 C-4, un explosif ;
 Modélisation C4, une méthode de représentation graphique de l'architecture d'un logiciel.

Sciences 
Anatomie
 C4, quatrième vertèbre cervicale dans l'anatomie humaine.

Chimie
 C4, plante dont la photosynthèse débute avec une molécule à quatre atomes de carbone.

Médecine
 C4, une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C04, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur maligne du plancher de la bouche (C04), d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 La Nébuleuse de l'Iris, dans la constellation de Céphée, notée C4 au catalogue de Caldwell.

Sport
Football
 C4, l'abréviation usuelle de l'ancienne Coupe Intertoto (1967-2008), dans le football européen ;
 Ligue Europa Conférence (2021-).

Sport automobile
 Coloni C4 (1991), une Formule 1 de l’écurie italienne Coloni ;
 Ferrari 126 C4 (1984), une Formule 1 de l’écurie italienne Scuderia Ferrari.

Transports 
Automobile
 Amilcar C4 (1922), une voiturette du constructeur français Amilcar ;
 Audi 100 C4, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 Audi A6 C4, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 , une gamme d'automobiles du constructeur Citroën ;
 Citroën C4 (1928), une automobile du constructeur Citroën ;
 Chevrolet Corvette (C4) (1984), quatrième génération de la Chevrolet Corvette.

Aviation/Aéronautique
 Spartan C4, un avion du constructeur américain Spartan Aircraft Company ;
 .

Train
 
 Ligne C-4 du Cercanías Madrid ;
 Ligne C-4 du Cercanías Sevilla ;
 Ligne C-4 du Cercanias Valence.

Voir aussi 
 Algorithme C4.5, algorithme de classification.
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres